Karr ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Karr (1808–1890), französischer Schriftsteller
 Carme Karr (1865–1943), spanische Feministin, Journalistin, Autorin, Musikologin und Komponistin 
 Gary Karr (* 1941), US-amerikanischer Kontrabassist
 H. P. Karr (* 1955), Pseudonym des deutschen Autors Reinhard Jahn (Autor)
 James Karr, US-amerikanischer Biologe und Professor für Ökologie an der University of Illinois
 Mabel Karr (1934–2001), spanische Schauspielerin
 Mariana Karr (1949–2016), argentinische und mexikanische Filmschauspielerin, Telenovela-Darstellerin und Filmregisseurin
 Mary Karr (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin und Dichterin
 Michael Karr (* 1953), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Sarah Rose Karr (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin

KARR ist die Abkürzung für:
Flughafen Chicago-Aurora (ICAO-Code)

K.A.R.R steht für:
 K.A.R.R., Auto-Charakter in der Serie Knight Rider, siehe Knight Rider#K.A.R.R.

Siehe auch:
 Carr
 Kar
 Car

Abkürzung